

Patronyme 
Gabriel García peut désigner :

  (1817-1875), romancier, poète, journaliste et homme politique espagnol ;
 Gabriel García Moreno (1821-1875), homme politique équatorien ;
 Gabriel García Márquez (1927-2014), écrivain colombien ;
 Gabriel García De la Torre (1979-), footballeur espagnol.

Toponyme 

 Place Gabriel-García-Márquez, une voie située dans le quartier Saint-Thomas-d'Aquin du  de Paris.